Le tournoi de tennis d'Auckland est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 2015, classée en catégorie International, se dispute du 5 au .

Venus Williams remporte le simple dames. En finale, elle bat Caroline Wozniacki, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Sara Errani et Roberta Vinci.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis d'Auckland (ATP 2015)
 Tournoi de tennis d'Auckland
 Saison 2015 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2015
Auckland
Sport en Nouvelle-Zélande en 2015
Tennis en janvier 2015